Peter Scott peut désigner :
 Peter Markham Scott (1909-1989), ornithologue, conservationniste, peintre et sportif anglais ;
 Peter Graham Scott (1923-2007), réalisateur et producteur britannique ;
 Peter Dale Scott (né en 1929), poète et pacifiste canadien ;
 G. Peter Scott (né en 1945), mathématicien britannique ;
 Peter Scott (né en 1990), skieur alpin sud-africain ;
 Peter Scott (1997-),  joueur de hockey sur gazon britannique.